Александр Чесноков:
 Чесноков, Александр Григорьевич (1890—1941) — русский композитор, регент, педагог, нотоиздатель, брат П. Г. Чеснокова.
 Чесноков, Александр Львович (более известен под псевдонимом О’Санчес; род. 1957) — российский писатель. 
 Чесноков, Александр Николаевич (1900—1991) — начальник управлений НКВД и НКГБ по Хабаровскому краю, генерал-лейтенант.